Olesa puede referirse a:

Olesa de Bonesvalls, ciudad en la comarca del Alto Penedès.
Olesa de Montserrat, municipio de la comarca de Bajo Llobregat.